Canada
 York River – fiume del'Ontario
 Stati Uniti d'America
 York River – fiume del Maine
 York River – fiume della Virginia